kalâm désigne une méthode théologique de l'islam
 le kalam, calame ou qalam  est un crayon utilisé, par exemple, pour réaliser les motifs complexes du kalamkari
 les langues kalam, une famille de langues papoues.
 Le kalam est un motif religieux, dessiné au sol par les hommes dans l'État du Kerala, au Sud de l'Inde.

Patronyme
Abdul Kalam, président de l'Inde